Die Virginia Slims of Indian Wells 1989 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Palm Springs (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 6. bis 12. März 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Indian Wells